Folgende Liste der größten Hafen nach Containerumschlag sortiert die 69 größten Häfen weltweit nach dem jährlichen Umschlag von Container in Tausend TEU (Twenty-foot Equivalent Unit).

{| class="wikitable sortable"
|+Containerumschlag (in Tausend TEUs):
! align="center" |Rang
! align="center" |Hafen
! align="center" |Land
!2019
!2018
!2017
!2016
! align="center" |2015
! align="center" |2014
! align="center" |2013
! align="center" |2012
! align="center" |2010
! align="center" |2008
! align="center" |2004
|- align="right"
| align="left" |1|| align="left" |Shanghai|| align="left" |
|69.420
|42.010
|40.233
|37.133|| 36.516 || 35.268 || 33.617||32.529||29.069||27.980 ||14.557
|- align="right"
| align="left" |2|| align="left" |Singapur|| align="left" |
|37.195
|36.600
|33.666
|30.904|| 30.922 || 33.869 ||32.240||31.649||28.431||29.918 ||21.329
|- align="right"
| align="left" |3|| align="left" |Ningbo-Zhoushan|| align="left" |
|27.530
|26.350
|24.607
|21.560|| 20.636 || 19.450 ||17.351||16.670||13.144||11.226||4.006
|- align="right"
| align="left" |4|| align="left" |Shenzhen|| align="left" |
|25.770
|25.750
|25.208
|23.979|| 24.142 || 23.798 ||23.280||22.940||22.510||21.414||13.615
|- align="right"
| align="left" |5|| align="left" |Guangzhou|| align="left" |
|23.236
|21.870
|20.370
|18.858|| 17.097 || 16.160 ||15.309||14.744||12.550||11.001||3.308
|- align="right"
| align="left" |6|| align="left" |Busan|| align="left" |
|21.992
|21.660
|20.493
|19.850|| 19.469 || 18.423 ||17.690||17.046||14.157||13.425||11.430
|- align="right"
| align="left" |7|| align="left" |Qingdao|| align="left" |
|21.010
|19.320
|18.262
|18.010|| 17.323 || 16.624 ||15.520||14.503||12.012||10.320||5.140
|- align="right"
| align="left" |8|| align="left" |Hongkong|| align="left" |
|18.361
|19.600
|20.770
|19.813|| 20.073 || 22.374 ||22.352||23.117||23.532||24.248 ||21.984
|- align="right"
| align="left" |9|| align="left" |Tianjin|| align="left" |
|17.264
|16.010
|15.040
|14.490|| 13.881 || 14.050 ||13.010||12.300||10.080||8.500||3.814
|- align="right"
| align="left" |10|| align="left" |Rotterdam|| align="left" |
|14.810
|14.512
|13.734
|12.385
| 12.235 || 12.453 ||11.621||11.866||11.146||10.784||8.281
|- align="right"
| align="left" |11|| align="left" |Dschabal Ali|| align="left" |
|14.111
|14.950
|15.368
|14.772|| 15.585 || 14.750 ||13.641||13.270||11.600||11.827||6.429
|- align="right"
| align="left" |12|| align="left" |Port Klang|| align="left" |
|13.580
|12.320
|11.978
|13.170
| 11.887 || 10.736 ||10.350||10.000||8.870||7.970||5.244
|- align="right"
| align="left" |13|| align="left" |Antwerpen|| align="left" |
|11.860
|11.100
|10.451
|10.037
| 9.654 || 9.136 ||8.578||8.635||8.468||8.663||6.064
|- align="right"
| align="left" |14|| align="left" |Xiamen|| align="left" |
|11.122
|10.700
|10.380
|9.614
| 9.215 || 8.572 ||8.010||7.202||5.820||5.035||2.872
|- align="right"
| align="left" |15|| align="left" |Kaohsiung|| align="left" |
|10.428
|10.450
|10.271
|10.465
| 10.264 || 10.593 ||9.938||9.781||8.872||9.677||9.714
|- align="right"
| align="left" |16|| align="left" |Los Angeles|| align="left" |
|9.337
|9.500
|9.343
|8.857
| 8.160 || 8.340 ||7.869||8.078||7.832||7.850||7.321
|- align="right"
| align="left" |17|| align="left" |Hamburg|| align="left" |
|9.274
|8.770
|8.860
|8.910
| 8.821 || 9.729 ||9.302||8.864||7.900||9.737||7.003
|- align="right"
| align="left" |18|| align="left" |Tanjung Pelepas|| align="left" |
|9.100
|8.960
|8.261
|8.281
| 8.797 || 7.897 ||7.628||7.700||6.530||5.600||4.020
|- align="right"
| align="left" |19|| align="left" |Dalian|| align="left" |
|8.760
|9.770
|9.707
|9.614
| 9.591 || 10.128 ||10.860||8.060||5.242||4.503||2.211
|- align="right"
| align="left" |20|| align="left" |Laem Chabang|| align="left" |
|8.106
|8.070
|7.670
|7.227
|6.780 || 6.518 ||6.032||5.830||5.068||5.134||3.529
|- align="right"
| align="left" |21|| align="left" |Long Beach|| align="left" |
|7.632
|8.100
|7.670
|6.775
| 7.192 || 6.821 ||6.731||6.046||6.263||6.350||5.780
|- align="right"
| align="left" |22|| align="left" |Tanjung Priok (Jakarta)|| align="left" |
|7.600
|6.900
|6.090
|5.515
| 5.154 || 5.034 ||6.590||6.200||4.715||3.984||3.170
|- align="right"
| align="left" |23|| align="left" |New York und New Jersey|| align="left" |
|7.471
|7.180
|6.711
|6.252
| 6.372 || 5.772 ||5.467||5.530||5.292||5.265||4.478
|-
|24
|Colombo
|
| align="right"|7.228
| align="right" |7.050
| align="right" |6.209
| align="right" |5.735
| align="right" |5.185
|
|
|
|
|
|
|- align="right"
| align="left" |25|| align="left" |Ho-Chi-Minh-Stadt|| align="left" |
|7.220
|6.330
|6.156
|5.987
| 6.556 || 6.334 ||5.542||5.060||4.100||3.100||1.868
|- align="right"
| align="left" |26|| align="left" |Piräus|| align="left" |
|5.648
|4.907
|4.145
|3.737
| 3.360 ||3.164||2.745||1.680||665||1.373
|
|-
|27
|Yingkou
|
| align="right"|5.480
| align="right" |6.490
| align="right" |6.278
| align="right" |5.922
|
|
|
|
|
|
|
|- align="right"
| align="left" |28|| align="left" |Valencia|| align="left" |
|5.439
|5.128
|4.832
|4.761
| 4.516 || 4.457 ||4.501||4.114||2.810||3.324||2.937
|- align="right"
| align="left" |29|| align="left" |Manila|| align="left" |
|5.315
|5.085
|4.782
|4.523
| 3.976 || 3.673 ||3.770||3.705||3.257||2.977||2.698
|-
|30
|Taicang
|
| align="right" |5.152
| align="right" |5.071
| align="right" |4.514
| align="right" |4.081
| align="right" |3.760
|
|
|
|
|
|
|-
|31
|Hải Phòng
|
| align="right"|5.133
| align="right"|4.954
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|- align="right"
| align="left" |32|| align="left" |Algeciras|| align="left" |
|5.125
|4.773
|4.340
|4.761
| 4.516 || 4.457 ||4.501||4.114||2.810||3.324||
|- align="right"
| align="left" |33|| align="left" |Mumbai|| align="left" |
|5.100
|5.133
|4.833
|4.432
| 4.492 || 4.496 ||4.162||4.260||3.857||3.953||2.361
|- align="right"
| align="left" |34|| align="left" |Bremerhaven|| align="left" |
|4.856
|5.480
|5.510
|5.535
| 5.547 || 5.796 ||5.831||6.115||4.871||5.529||3.469
|- align="right"
| align="left" |35
| align="left" |Tanger-Med (Tangiers)|| align="left" |
|4.802
|3.472
|3.312
|3.023
| 2.971 || 3.354 ||2.558||1.900||2.058|| ||
|-
|36
|Lianyungang
|
| align="right"|4.780
| align="right" |4.745
| align="right" |4.711
| align="right" |4.703
| align="right" |4.703
|
|
|
|
|
|
|-
|37
|Mundra
|
| align="right"|4.732
| align="right" |4.419
| align="right" |4.240
| align="right" |3.320
| align="right" |2.895
|
|
|
|
|
|
|- align="right"
| align="left" |38|| align="left" |Savannah|| align="left" |
|4.599
|4.352
|4.046
|3.645
| 3.737 || 3.346 ||3,034||2.966||2.825||2.616||1.662
|- align="right"
| align="left" |39|| align="left" |Tokio|| align="left" |
|4.510
|4.570
|4.500
|4.700
| 4.150 || 4.917 ||4.861||4.752||4.286||4.271||3.358
|-
|40
|Rizhao
|
| align="right"|4.500
| align="right" |4.040
| align="right" |3.238
| align="right" |3.010
| align="right" |2.810
|
|
|
|
|
|
|- align="right"
| align="left" |41|| align="left" |Dschidda|| align="left" |
|4.433
|4.117
|4.150
|3.957
| 4.188 || 4.200 ||4.561||4.738||3.830||3.326||2.426
|- align="right"
| align="left" |42|| align="left" |Colón|| align="left" |
|4.379
|4.324
|3.891
|3.258
|3.577||3.356||2.060||1.900||2.802||2.262
|
|- align="right"
| align="left" |43|| align="left" |Santos|| align="left" |
|4.165
|4.122
|3.854
|3.394
| 3.645 || 3.685 ||3.446||3.172||2.716||2.675||1.883
|-
|44
|Salalah
|
| align="right"|4.109
| align="right"|3.385
| align="right" |3.946
| align="right" |3.325
| align="right" |2.569
|
|
|
|
|
|
|-
|45
|Tanjung Perak (Surabaya)
|
| align="right"|3.900
| align="right" |3.865
| align="right" |3.553
| align="right" |3.355
| align="right" |3.154
|
|
|
|
|
|
|- align="right"
| align="left" |46
| align="left" |Port Said|| align="left" |
|3.816
|3.105
|
|3.036
| 3.462 || 3.036 ||4.100||3.631||3.646||3.202||869
|- align="right"
| align="left" |47|| align="left" |Seattle/Tacoma|| align="left" |
|3.776
|3.798
|3.665
|3.616
| 3.531 || 3.456 || 3.461 || 3.510 || || ||
|-
|48
|Vũng Tàu
|
| align="right"|3.742
| align="right" |3.566
| align="right" |3.065
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|49
|Dongguan
|
| align="right"|3.680
| align="right" |3.500
| align="right" |3.910
| align="right" |3.640
| align="right" |3.363
|
|
|
|
|
|
|- align="right"
| align="left" |50|| align="left" |Felixstowe|| align="left" |
|3.584
|3.930
|3.850
|4.000
| 3.980 || 3.680 ||3.400||3.700||3.400||3.200||2.717
|-
|…
|Barcelona
|
|
| align="right" |3.422
| align="right" |2.973
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|…
|Fuzhou
|
|
| align="right" |3.400
| align="right" |3.007
|
|
|
|
|
|
|
|
|- align="right"
| align="left" |…
| align="left" |Vancouver|| align="left" |
|
|3.396
|3.252
| || 3.054 || 2.913 ||2.825||2.713||2.514||2.307
|
|-
|…
|Nanjing
|
|
|
| align="right" |3.170
| align="right" |3.084
| align="right" |2.940
|
|
|
|
|
|
|-
|…
|Marsaxlokk
|
|
|
| align="right" |3.150
| align="right" |3.084
| align="right" |3.064
|
|
|
|
|
|
|- align="right"
| align="left" |…|| align="left" |Khor Fakkan|| align="left" |
|
|
|
|4.330
| 4.414 || 4.256 ||3.800||3.996||3.023||2.112||1.819
|- align="right"
| align="left" |…
| align="left" |Balboa|| align="left" |
|
|
|
|2.832
| 3.078 || 3.236 ||3.064||3.251||2.759||2.011||
|- align="right"
| align="left" |…
| align="left" |Ambarli (Istanbul)|| align="left" |
|
|
|
|2.798
| 3.062 || 3.445 ||3.378||3.097||2.540|| ||
|- align="right"
| align="left" |…
| align="left" |Gioia Tauro|| align="left" |
|
|
|
| || 2.956 || 3.062 ||3.087||2.721||2.851||4.468||3.261
|- align="right"
| align="left" |…
| align="left" |Yokohama|| align="left" |
|
|
|
| || 2.787 || 2.775 ||2.888||3.053||3.280||3.490||2.718
|- align="right"
| align="left" |…
| align="left" |Durban|| align="left" |
|
|
|
| ||2.770||2.633||2.529||2.713|| ||
|
|- align="right"
| align="left" |…
| align="left" |Kōbe|| align="left" |
|
|
|
| ||2.707||2.765||2.553||2.568||2.556|| ||
|- align="right"
| align="left" |…
| align="left" |Keelung|| align="left" |
|
|
|
| || 2.666 || 2.943 ||2.642||2.705||2.199|| ||
|- align="right"
| align="left" |…
| align="left" |Melbourne|| align="left" |
|
|
|
| ||2.638||2.492||2.548||2.507|| ||
|- align="right"
| align="left" |…
| align="left" |Nagoya|| align="left" |
|
|
|
| || 2.631 || 2.740 ||2.709||2.655||2.549||2.817||2.304
|}

Einzelnachweise 

!